La ligne 467A est une ancienne ligne de tramway du réseau de Liège de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Liège à Tongres entre  et .

Histoire 
La ligne est mise en service en traction vapeur le  entre Sainte-Walburge à Liège et Wihogne (nouvelle section, capital 87), l'exploitation est assurée par la société anonyme du Chemin de fer vicinal de Liège - Barchon et extensions (CFVLBE).

Le , elle est prolongée dans Liège de Sainte-Walburge à la place Hocheporte puis toujours en , depuis la place Hocheporte au carrefour du Cadran (nouvelles sections, capital 87).

Le , la ligne est limitée de Liège à la gare de Rocourt avec correspondance avec la ligne électrique urbaine Liège Cadran - Rocourt Gare prolongée le même jour depuis le dépôt de Rocourt. Le même jour, la ligne est prolongée de Wihogne à Frères, la voie est également posée entre Frères et la jonction avec la ligne 480 à Tongres mais elle n'est utilisée que pour le fret (nouvelle section, capital 87). Ce n'est le  qu'elle est prolongée entre Frères et le dépôt de Tongres.

Après la Première Guerre mondiale, en , la SNCV reprend directement l'exploitation des lignes exploitées par le Chemin de fer vicinal de Liège - Barchon et extensions. 

Le , la traction électrique remplace la vapeur par l'électrification de la section gare de Rocourt - dépôt de Tongres, la ligne est probablement prolongée à cette date de la gare de Rocourt à la place Saint-Lambert (attesté en 1933).

En  avec la modernisation des boulevards de ceinture à Tongres, le tracé est modifié entre la porte de Liège et le dépôt avec l'abandon de l'ancien tracé en site propre entre la porte de Liège et la chaussée de Saint-Trond pour un nouveau tracé par les boulevards Albert et Élisabeth et une modification des voies entre la porte de Saint-Trond et le dépôt.

La ligne est supprimée le , elle est remplacée par une ligne d'autobus sous l'indice 74 (tableau 1045), cette ligne et est toujours exploitée sous cet indice. Les voies entre Liège et le dépôt de Tongres ainsi qu'entre la place Saint-Lambert et le dépôt de Saint-Gilles sont fermées à tout-trafic.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 

Tableaux :

 467 en , numéro partagé entre les lignes 467A Liège - Tongres, 467B Liège - Bassenge, (467C) 50 Liège - Rocourt et (467D) 51 Liège - Vottem.
 1045 en .

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Liège • Réseau de Liège

Ligne du tramway vicinal de Liège
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège